Кулумбегов () — осетинське прізвище. Відомі носії: 

 Артур Ахсарович Кулумбегов (* 1982) — російський футболіст. 
 Торез Георгійович Кулумбегов (1938-2006) — грузинський сепаратист, політичний та державний діяч Південної Осетії.